Wat Heb Je Nodig (nummer) van Veldhuis & Kemper
Wat Heb Je Nodig (album) van Veldhuis & Kemper